Villarreal – nome spagnolo della città di Vila-real
Villareal – municipalità delle Filippine
Vila Real – comune del Portogallo
Villarreal Club de Fútbol – società calcistica spagnola con sede a Vila-real